On va s'aimer est une chanson de Gilbert Montagné, sortie en 1983 ;
 On va s'aimer est un film français d'Ivan Calbérac, sorti en 2006 ;
On va s'aimer est une émission de télévision de la fin des années 2000 diffusée sur Direct 8.